John Martyn – accademico britannico
 John Martyn – botanico inglese
 John Martyn – chitarrista e cantautore britannico
 John Martyn – editore britannico
 John Martyn – insegnante britannico

Pagine correlate
John Martin